Kárpáti Aurél (1884–1963) Kossuth-díjas színházi és irodalmi kritikus, író, költő
 Kárpáti Aurél (1916–2006) sakkfeladványszerző, sportvezető, újságíró